Zealanapis är ett släkte av spindlar. Zealanapis ingår i familjen Anapidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Zealanapis